Emangioma cavernoso
Cavernoma cerebrale